Янь Цзюнь (严俊)
  — военный деятель КНР, генерал-майор НОАК.
 Янь Цзюнь (1917—1980) — китайский и гонконгский актёр и кинорежиссёр, лауреат нескольких премий. Муж актрисы Ли Лихуа.
  (род. 1958) — китайский учёный (астроном), директор Государственной астрономической обсерватории при Китайской академии наук, руководитель лунной программы КНР.